Майкл Вільям Макмейгон Мол. (, 30 серпня 1941, Квебек — 29 квітня 2013, Сент-Пол) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Його батько, ‎Майк Макмейгон (старший), також був гравцем НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1959 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Міннесота Норт-Старс», «Чикаго Блекгокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Сейбрс», «Міннесота Файтінг Сейнтс» та «Сан-Дієго Мерінерс».

Загалом провів 238 матчів у НХЛ, включаючи 14 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА